Covenant hace referencia a varios artículos:

Cine y televisión 
 The Covenant, "La alianza del mal/Pacto infernal" (2006), película de terror.
 Covenant (Alias), organización secreta de Alias, serie de televisión.
 Covenant (DS9), episodio de Star Trek: Deep Space Nine.
 Covenant (Stargate SG-1), episodio de Stargate SG-1.

Literatura 
 La alianza (novela), de James A. Michener.

Música 
 Covenant (banda) (f.1996), banda de Suecia.
 The Kovenant (f.1992), banda de Noruega.
 Covenant (álbum de Morbid Angel) (1993)
 Covenant (álbum de UFO) (2000)
 Covenant (álbum de Greg Brown)

Videojuegos 
 Covenant, facción ficticia perteneciente al Universo de Halo.